Гресия
Гресия (телесериал) — телесериал с участием Бермудес, Густаво (Gustavo), Кольменарес, Гресия (1987 год, Аргентина)
Гресия (кантон) (Алахуэла)
Имя
Кольменарес, Гресия
Гресия Эррада — бронзовый призёр (Волейбол на летних юношеских Олимпийских играх 2010 — девушки)

См. также 
Греция
Её Королевское Высочество донья Елена Мария Изабель Доменика де Силос де Бурбон и Гресия, Инфанта Испании, Герцогиня де Луго
Grecia